Канаев — русская фамилия; женская форма Канаева.

Известные носители 
 
 Канаев, Байтик (1823—1886) — киргизский политический деятель.
 
 
 Канаев, Никита Петрович (1907—1987) — советский якутский учёный.
 Канаев, Николай Александрович (род. 1920) — Герой Социалистического Труда.
 Канаев, Сергей Владимирович (род. 1967) — российский общественный деятель.
 Канаев, Яков Иванович (1925—2010) — советский и российский учёный.

Канаева

См. также 
 Канаево
 Канает